Buckland kan referere til:

Personer 
 Buckland (efternavn)

Steder 
Australien
 Buckland, Tasmanien
 Buckland County, New South Wales

Chile
 Monte Buckland

England
 Buckland, Buckinghamshire
 Buckland, Devon
 Buckland, Gloucestershire
 Buckland, New Forest, Hampshire
 Buckland, Portsmouth, Hampshire
 Buckland, Hertfordshire
 Buckland, Kent
 Buckland, Oxfordshire
 Buckland, Surrey
 Buckland Brewer, Devon
 Buckland Common, Buckinghamshire
 Buckland Dinham, Somerset
 Buckland Filleigh, Devon
 Buckland in the Moor, Devon
 Buckland Monachorum, Devon
 Buckland Newton, Dorset
 Buckland St Mary, Somerset
 East Buckland, Devon
 West Buckland, Devon,
 West Buckland, Somerset

New Zealand
 Buckland, Pukekohe
 Bucklands, Beach

USA
 Buckland, Alaska
 Buckland, Massachusetts
 Buckland, Ohio
 Buckland, Virginia

Andre 
 Buckland (Midgård), fiktivt navn i Ringenes Herre